Conca hidrogràfica, zona més o menys extensa amb una altitud inferior a les formacions de relleu que l'envolten
 Conca (recipient), recipient d'ús manual usualment de forma rodona i més ample que fondo
 Conca (concavitat), en matemàtiques, una funció còncava és l'oposada d'una funció convexa
 Conco/Conca, apel·latiu referit a una persona que encara no s'ha casat tot i sobrepassar l'edat indicada per la societat.
 Conca minera
 Conca oceànica, depressió que constitueix el fons de l'oceà
 Conca sedimentària
 Toponímia:
 Conca (Castella - la Manxa), ciutat espanyola a la província del mateix nom
 Província de Conca, província de la comunitat autònoma de Castella - La Manxa (Espanya)
 Conca de Barberà, comarca de Catalunya
 Conca de Dalt, municipi a la comarca del Pallars Jussà (Catalunya)
 Conca de Tremp, vall del Pallars Jussà
 Conca (Còrsega), comuna francesa al departament de Còrsega del Sud (França)
 Conca d'Òdena, comarca de l'Anoia
 Baronia de la Conca d'Òdena
 Riu Conca, a les províncies de Pesaro-Urbino i Rimini (Itàlia)
 Conca dei Marini, comuna italiana a la província de Salern
 Bisbat de Conca 
 Catedral de Conca 
 Acrònim: CoNCA o Consell Nacional de la Cultura i de les Arts